Джон Хант (; ) — валлийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Уэльса участник  и четырнадцати  (лучший результат — седьмое место в  году).

Играл на позициях третьего и четвёртого, много лет был скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Уэльса